Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Darren Kirk e Brent Larkham che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Peter Nyborg 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Kent Kinnear /  Peter Nyborg (finale)
 Kenny Thorne /  Paul Wekesa (primo turno)

 Mike Bauer /  Todd Nelson (primo turno)
 Andrew Castle /  Nduka Odizor (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1992